Сарајевски атентат може да се односи на:
 Сарајевски атентат, догађај од 28. јуна 1914. у Сарајеву

Филмови 
 Сарајевски атентат (филм из 1964)
 Сарајевски атентат (филм из 1968)
 Сарајевски атентат (филм из 1972)
 Сарајевски атентат (филм из 1975)